Gizela – imię żeńskie
 Gizela (rzeka) – dopływ rzeki Drwęcy
 Gizela – królowa Węgier, błogosławiona
 Gizela – córka Karola Wielkiego
 Gizela – córka Pepina Krótkiego